The Reckoning se poate referi la:
 The Reckoning (roman), roman de Kelley Armstrong
  The Reckoning (film din 1908)
  The Reckoning (film din 1970)
  The Reckoning (film din 2003)
  The Reckoning (film din 2014)
  The Reckoning (film din 2020)
 The Reckoning (Star Trek: Deep Space Nine)
 Hunter: The Reckoning, joc video